Paula Ortiz Álvarez: directora i guionista aragonesa.
 Paula Ortiz Benítez: cantant espanyola.